Jerry Coke es un rapero español nacido en Alzira conocido nacionalmente por sus colaboraciones con Los Chikos del Maíz entre otros. También se le conoce como Andrew o El General.

Discografía

  Wiskail - Jerry Coke ft Tapadera (2005)
  El desierto - Jerry Coke y Barry Bianco (2007)
 Ensayo sobre la fluidez - Rawpublik; con Toni El Sucio (2009)
 Yo y mis sombras - Jerry Coke (2015)

Colaboraciones 
 Vais a tragar saliva - Nega
 Busco algún lugar - Los Chikos del Maíz
 Baila - Yusty y Toni El Sucio
 El peso del tiempo - Riot Propaganda
 Los cuatro fantásticos - Los Chikos del Maíz
 Mírame a la cara - Teko y Yeah Yon

Enlaces externos 

 .

Raperos de España